Jean Verdier ist der Name folgender Personen: 

* Jean Verdier (Kardinal) (1864–1940), französischer Geistlicher, Erzbischof von Paris
 Jean-Antoine Verdier (1767–1839), französischer General
 Jean-Gérard Verdier (1924–2013), französischer Offizier und Mitglied der Resistance
 Jean-Louis Verdier (1935–1989), französischer Mathematiker